

Лакона — місто, штат Айова
 Лакона — селище, штат Нью-Йорк